Línia Barcelona-Vallès, línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que connecta Barcelona amb el Vallès Occidental
 Variable lluminosa blava (del seu nom en anglès Luminous Blue Variable), estrella variable supergegant blava de gran lluminositat